Mammoth Lakes ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Mammoth Lakes (Kalifornien), Ort im Bundesstaat Kalifornien
 Mammoth Lakes (Seen), Seegruppe im Bundesstaat Kalifornien